

Geografia 
 Khalaj, ora Atchanan – comune della provincia di Syunik (Armenia)

Lingue 
Lingua khalaj (codice ISO 639-3 kjf) – una delle lingue iraniche nordoccidentali 
Lingua khalaj turca (codice ISO 639-3 klj) – una delle lingue turche meridionali